Heckmanns ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jürgen Heckmanns (1939–2019), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Martin Heckmanns  (* 1971), deutscher Dramatiker und Schriftsteller